Jani Tuppurainen (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant chez les Brûleurs de Loups de Grenoble.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kiekko-Ketut, il évolue en junior au Freeze de Chicago dans la NAHL de 1999 à 2001. En 2002, il passe professionnel avec le Hokki Kajaani dans la Mestis en 2002. Il découvre la SM-liiga un an plus tard avec le Kärpät Oulu. Il remporte le Kanada-malja en 2009 et 2012 avec le JYP Jyväskylä.

Depuis 2021, il évolue dans le championnat français avec Grenoble.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
‌

Palmarès 
 Championnat de Finlande (2)
 2009, 2012
 Ligue des champions (1)
 2018
 Championnat de France (1)
 2022

Liiga 
 2012 : remporte le Trophée Jari-Kurri.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| LiKi || Suomi-Sarja || || || || || || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Freeze de Chicago || NAHL || 47|| 9|| 27|| 36|| 54||  || || || || 
|-
| 2000-2001|| Freeze de Chicago || NAHL || 17|| 3|| 8|| 11|| 44||  || || || || 
|-
| 2000-2001|| Kiekko-Oulu || Suomi-Sarja || 21|| 17|| 13|| 30|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Kiekko-Oulu || Suomi-Sarja || 26|| 17|| 20|| 37|| 65|| 4|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Hokki Kajaani || Mestis || 37|| 15|| 17|| 32|| 75|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Hokki Kajaani || Mestis || 39|| 13|| 22|| 35|| 32|| 4|| 2|| 0|| 2|| 12
|-
| 2004-2005|| Hokki Kajaani || Mestis || 36|| 13|| 14|| 27|| 59|| 4|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2005-2006|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 48|| 7|| 12|| 19|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 55|| 14|| 21|| 35|| 86|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 43|| 13|| 20|| 33|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Färjestads BK|| Elitserien|| 13|| 4|| 4|| 8|| 6|| 12|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2008-2009|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 24|| 3|| 8|| 11|| 10|| 15|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2009-2010|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 58|| 22|| 12|| 34|| 26|| 12|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 2010-2011|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 43|| 10|| 19|| 29|| 47|| 10|| 0|| 7|| 7|| 4
|-
| 2011-2012|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 56|| 17|| 34|| 51|| 26|| 14|| 7|| 8|| 15|| 0
|-
| 2012-2013|| Donbass Donetsk || KHL || 39|| 7|| 8|| 15|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| JYP Jyväskylä|| Liiga|| 55|| 12|| 21|| 33|| 30|| 7|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2014-2015 || JYP Jyväskylä|| Liiga || 57 || 17 || 34 || 51 || 28 || 11 || 4 || 6 || 10 || 33
|-
|2015-2016 || JYP Jyväskylä || Liiga || 48 || 12 || 24 || 36 || 66 || 13 || 5 || 5 || 10 || 4
|-
|2016-2017 || JYP Jyväskylä || Liiga || 60 || 12 || 27 || 39 || 26 || 15 || 1 || 5 || 6 || 8 	
|-
|2017-2018 || JYP Jyväskylä || Liiga || 57 || 21 || 33 || 54 || 36 || 5 || 0 || 7 || 7 || 2 
|-
|2018-2019 || JYP Jyväskylä || Liiga || 54  || 10 || 27 || 37 || 26 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 	
|-
|2019-2020 || JYP Jyväskylä || Liiga || 57|| 15|| 29|| 44|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || JYP Jyväskylä || Liiga || 59 || 11 || 23 || 34 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Jukurit Mikkeli || Liiga || 20 || 1 || 3 || 4 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 18 || 3 || 9 || 12 || 6 || 14 || 5 || 8 || 13 || 10

Au niveau international 

| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| +1|| align="left"| Quatrième place

Références

Naissance en mars 1980
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Donbass Donetsk
Naissance à Oulu
Joueur du Kiekko-Laser
Joueur du Hokki Kajaani
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Jukurit Mikkeli
Gagnant du trophée Jari-Kurri